Die Fußball-Amateurliga Berlin 1962/63 war die dreizehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin, die 1963 in die Regionalliga Berlin übergeführt wurde. Blau-Weiß 90 Berlin wurde Berliner Amateurmeister 1963, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Neben Blau-Weiß 90 stiegen auch der SC Union 06 Berlin und die Reinickendorfer Füchse in die Regionalliga auf. Der SC Charlottenburg, der BFC Alemannia 90 und der TSV Rudow 1888 stiegen aus der Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1962/63 auf f-archiv.de

1962
Fußballsaison 1962/63